Mauer kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Pilchowice (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap), Powiat lwówecki,

Tyskland 

 Mauer, Baden-Württemberg – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,

Österrike 

 Mauer, Österrike  Wien, Wien Stadt, 
 Mauer bei Melk, ort, Niederösterreich, Politischer Bezirk Melk, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar